wolfskers (Atropa bella-donna), giftige plant
 Mathilda Belladonna, personage uit de Harry Potterreeks.
 Belladonna (album), een muziekalbum van de Britse band Nucleus
 Belladonna Toek, de moeder van Bilbo Balings
 Belladonna (pornoactrice), een Amerikaans pornoactrice
 Belladonna (roman), roman van Hugo Claus
 Belladonna (boek), een jeugdboek van Annejoke Smids
 Belladonna (strip), een stripserie met tekeningen van Pierre Alary